Municipio de Roc Roe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roc Roe (condado de Monroe, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Roc Roe (condado de Prairie, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Prairie.